Niedziałki peut désigner en Pologne :

 Niedziałki, village de la voïvodie de Mazovie
 Niedziałki, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Niedziałki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie